Round-the-world ticket, een vliegticket dat reizigers de mogelijkheid biedt een reis om de wereld te maken
 RTW GmbH & Co. KG, een in Keulen gevestigde fabrikant en verkoper van analyseapparatuur voor de professionele geluidsstudio
 Rome: Total War, een strategiespel uit 2004
 Richtlijnen Tekeningenverkeer Waterstaat, een door Rijkswaterstaat ingestelde standaard voor inrichting en uiterlijk van technische tekeningen
 Release to web, het op internet beschikbaar stellen van digitale informatie
 Luchthaven Saratov, het vliegveld van de Russische havenstad Saratov heeft IATA-code RTW